La Lega Nazionale B 1972-1973, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Neuchâtel Xamax.

Classifica 

Legenda:
      Promosse in Lega Nazionale A 1973-1974.
      Retrocesse in Prima Lega 1973-1974.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione

Verdetti
 Neuchâtel Xamax e Chênois promosse in Lega Nazionale A.
 Brühl e Buochs retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni
Classifica finale su rsssf.com.

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1973 2